Het WTA-tennistoernooi van Sydney (officieel Adidas International) van 2004 vond plaats van 11 tot en met 17 januari 2004 in de Australische stad Sydney. Het was de 112e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Sydney 2004. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Acht speelsters uit de top-10 hadden zich voor het toernooi ingeschreven.

Titelverdedigster Kim Clijsters was het tweede reekshoofd. Kort voor aanvang van het toernooi moest zij zich afmelden, wegens een enkelblessure. Haar bevoorrechte plek in het speelschema (met een bye voor de eerste ronde) werd ingenomen door lucky loser Denisa Chládková.

Het eerste reekshoofd, Justine Henin-Hardenne uit België, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Française Amélie Mauresmo in twee sets. Henin-Hardenne wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Sydney op haar naam te schrijven. Het was haar vijftiende WTA-titel, de eerste van 2004. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Kim Clijsters en Ai Sugiyama had de eerste zich voor het toernooi afgemeld, wegens een enkelblessure. Sugiyama speelde samen met Liezel Huber – zij waren als tweede geplaatst, maar kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Martina Navrátilová en Lisa Raymond, had eveneens de tweede ronde als eindstation.

Het als derde geplaatste duo Cara Black en Rennae Stubbs won het toernooi. In de finale versloegen zij het via een wildcard toegelaten koppel Dinara Safina en Meghann Shaughnessy in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Zimbabwaanse Black had daarnaast twaalf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australische Stubbs 42.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Sydney 2004
Sydney